Anane steht für:
 Anane (Libanon), eine Ortschaft im Süd-Libanon

Anane ist der Familienname folgender Personen:
 Mustapha Anane (1950–2010), algerischer Fußballspieler
 Richard Winfred Anane (* 1954), ghanaischer Politiker und Minister für Straßenverkehr in Ghana

ANANE steht für:
 A nescire ad non esse, rhetorische Figur

Siehe auch:
 Burg Anane

Abkürzung